Silver Valley – film del 1927 diretto da Benjamin Stoloff
Silver Valley – documentario del 1983 diretto da Mark Erder, Michel Negroponte, Peggy Stern